Varese (lat. Baretium, njem. Väris, Varès in Varesino) je grad i općina u talijanskoj regiji Lombardiji, 55 kilometara sjeverno od Milana. Varese je ujedno i glavni grad talijanske pokrajine Varese. Urbani dio grada se naziva Varesotto.

Zemljopis 

Varese se nalazi u podnožju planine Sacro Monte di Varese, koja je dio planinskog lanca Campo dei Fiori. Varese ima pogled i na jezero Varese.

Stanovništvo 
Varese ima veliki broj useljenika zbog razvijenog gospodarstva (sjedište mnogih međunarodnih tvrtki i ustanove Europske unije JRC (engl. The Joint Research Centre).

Povijest 
1859. se u Vareseu odigrala velika bitka između Giuseppea Garibaldija (talijanski revolucionar i borac za Ujedinjenje i slobodu Italije) i austrijskih snaga predvođenih poručnikom Carl Baron Urbanom. Varese je poznat i po prvim testnim letovima zrakoplova, kao što je prvi let Alessandra Marchettija u zrakoplovu Savoia-Marchetti SM.93.

Prijevoz 
Varese ima vrlo dobre veze željeznicom s obližnjim Milanom, ali je u izgradnji i željeznica koja povezuje zračnu luku Malpensa s Vareseom, ali i gradovima u Švicarskoj kao što su Lugano i Mendrisio. Varese ima vezu i s autoputom A8 koji ga povezuje s Milanom. U izgradnji je i autoput Varese-Como-Bergamo, koji bi trebao po planu biti završen 2013.

Gradske znamenitosti
Varese je najpoznatiji po kapelici Sveto brdo Krunice (tal. Sacro Monte di Varese), koja je dio Sacri Monti (talijanski: Sveta brda) Pijemonta i Lombardije, a to je skupina od 9 kapela i drugih građevina u sjevernoj Italiji koje su podignute od konca 16. do 18. stoljeća. Posvećene su različitim oblicima kršćanstva i predstavljaju građevine velike ljepote, skladno uklopljene u krajolik šuma i jezera. Također imaju veliku umjetničku vrijednost oblika i dekoracija. Sacri Monti Pijemonta i Lombardije su upisani na UNESCO-ov popis mjesta Svjetske baštine u Europi 2003.

Gospodarstvo 

Varese je uglavnom industrijski grad, a razvijena je i poljoprivreda. Neke velike tvtke u Vareseu su:
 Aermacchi (obuka vojnih zrakoplova);
 AgustaWestland (helikopteri);
 Cagiva, MV Agusta (motocikli);
 Ficep (alatni strojevi za čelične konstrukcije);
 Ignis (sada dio Whirlpoola) (elektronika);
 Vibram;
 Prealpi (sir);
 Mazzuchelli;
 DiVarese (cipele)
Osim toga, u pokrajini Varese se nalazi i zračna luka Malpensa, koja služi za međunarodni prijevoz i vezu s Milanom.

Obnovljiva energija u Vareseu
Varese je mali gradić na sjeveru Italije koji proizvodi dovoljno energije iz obnovljivih izvora energije da bi pokrio 100% svojih energetskih potreba. Danas proizvodi 3 puta više električne energije nego što je njegovi stanovnici trebaju, a planovi za nove obnovljive izvore i dalje se razvijaju i postoji prostor za daljnji rast. Energija se dobiva iz vjetra, Sunca i malih hidroelektrana. Četiri vjetroelektrane na brdu iznad grada proizvode 8 milijuna kWh godišnje, 92 m2 fotonaponskih ploča na gradskoj vjećnici proizvode 98% energije potrebne za zgradu, osnovna škola je prekrivena s 36 m2 fotonaponskih ploča i proizvodi energije dovoljno za 62% svojih potreba, gradski bazen se grije na sunčevu energiju. Gradske vlasti pretvorile su ideju o gradu napajanom iz obnovljivih izvora energije koristeći sredstva iz fondova Europske unije. Ostvarene dobrobiti su jako značajne, otvorena 140 novih radnih mjesta, 350 000 eura više poreznih prihoda od tvrtke koja upravlja mrežom i 6 puta više turista, od kojih mnogi dolaze vidjeti njihovo ostvarenje korištenja obnovljivih izvora energije. Uz obnovljive izvore grad je pokrenuo i inicijativu proizvodnje organske hrane, pa danas 108 organskih poljoprivrednih gospodarstava osigurava 98% hrane potrebne građanima.

Poznati ljudi iz Varesea
 Enrico Dandolo (1107. – 21. srpnja 1205.), mletački (venecijanski) dužd.
 Alfredo Binda (11. kolovoza 1902. – 19. srpnja 1986.) bio je talijanski biciklist koji se je natjecao tijekom 1920-ih i 1930-ih, a kasnije bio trenirao velik prvake cestovnog bicklizma Fausto Coppia i Gino Bartalia. Binda je prvi višestruki pobjednik Giro d'Italia, pobijedivši ukupno 5 puta u vremenu između 1925. i 1933.
 Mario Monti (rođen 19. ožujka 1943.) je talijanski ekonomist, akademik i senator, te trenutni talijanski premijer i ministar ekonomije i financija. Funkciju premijera obavlja od 16. studenog 2011.
 Dino Meneghin (rođen 1950.) je poznati bivši košarkaš koji je imao veliki broj nastupa za reprezentaciju Italije.
 Gennaro Gattuso (Corigliano Calabro, 9. siječnja 1978.), talijanski nogometaš. Talijanski je nogometni reprezentativac i igrač AC Milana.

Šport  
Najpoznatiji sportski klub je Pallacanestro Varese, talijanski košarkaški klub osnovan 1945. Klupske boje su crvena i bijela, a njihova dvorana je Palaignis. Imali su 10 nastupa u finalu Eurolige u nizu 1970-tih, od kojih su 5 puta pobijedili.

Zbratimljeni gradovi
  Romans-sur-Isère, Francuska i
  Alba Iulia, Rumunjska.

Izvori

Gradovi u Lombardiji
Obnovljiva energija